Obergut steht für

 Obergut (Egestorf), denkmalgeschütztes Anwesen in Egestorf am Deister, Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Obergut (Eldagsen), denkmalgeschütztes Anwesen in Eldagsen, Stadt Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Obergut (Lenthe), denkmalgeschütztes Anwesen in Lenthe, Stadt Gehrden, Region Hannover, Niedersachsen
 Obergut (Kammerforst), ehemalige Vogtei in Thüringen
 Obergut bei Schellenberg, Liechtenstein
 Obergut (Gemeinde Gresten-Land), Ortschaft der Gemeinde Gresten-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Obergut (Gemeinde Scheibbs) in Niederösterreich
 Obergut (Gemeinde Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Bezirk Imst, Tirol